Алексей Иванович Толмачёв (род. 1929) — украинский ученый-биоорганик, профессор, доктор химических наук.

Биография 
Родился в 1929 году в Киеве. 1952 окончил КГУ им. Т. Г. Шевченко. До 1955 года — аспирант ИОХ НАН УССР (научный руководитель академик А. И. Киприанов).

В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «Получение четвертичных солей слабых органических основ».

В 1975 году получил степень доктора химических наук — диссертация «Полиметиновые красители на основе пиронов и солей пирилия».

С 1976 года — заведующий отделом цвета и строения органических соединений ИОХ НАН УССР.

С 1988 года — профессор.

Входит в состав Российского союза научной и прикладной фотографии, специализированных советов ИОХ НАН Украины и КГУ им. Т. Г. Шевченко.

Направления научных интересов:

 разработка теории цветности
 исследования в области химии полиметиновых красителей
 систематическое изучение кислород-, серо- и селенсодержащих гетероциклов.

Значимый вклад в производство галогеносеребряных фотоматериалов и создание элементной базы лазерной техники.

Предложил новую методику флуоресцентного мечения биополимеров — за счёт их химического взаимодействия с пирилоцианинами.

Является автором более 400 научных работ, авторских свидетельств, патентов.

Подготовил 15 кандидатов и 3 доктора химических наук.

Награды 
 Лауреат первой премии им. А. И. Киприанова — 1987, за работы о полиметиновых красителях для фотографических средств регистрации информации (в соавторстве с Г. Г. Дядюшей и Ю.Л. Сломинским)
 орден Дружбы народов
 2 медали.

Источники 
 Толмачёв Алексей Иванович

Педагоги Украины
Изобретатели Украины
Биохимики Украины
Выпускники химического факультета Киевского университета
Родившиеся в Киеве
Кавалеры ордена Дружбы народов
Родившиеся в 1929 году
Родившиеся 19 марта